Timòmac d'Atenes, militar atenenc 
 Timomac de Bizanci, pintor grec